Prather ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Prather (Georgia)
 Prather (Clark County, Indiana)
 Prather (Morgan County, Indiana)
 Prather (Kalifornien)

Personen:
 Brianne Prather (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Maurice Prather (1926–2001), US-amerikanischer Fotograf und Regisseur
 Mikel Shane Prather, US-amerikanischer Filmkomponist
 Richard S. Prather (1921–2007), US-amerikanischer Schriftsteller

Sonstiges:
 Prather Coliseum, Natchitoches, Louisiana

Siehe auch:
 Prater
 Prader
 Brather